Анна Кісіль — українська громадська діячка з Канади.
 Роман Кісіль — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ростислав Кісіль — український бізнесмен.
 Руслан Кісіль — український футболіст, півзахисник «Іллічівця».

Див. також 
 Кисіль (прізвище)
 Василь Кісіль і Партнери

прізвища